La nazionale Under-20 di pallavolo femminile della Bielorussia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Bielorussia con un'età inferiore di 20 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Bielorussia.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-20

Collegamenti esterni
 

 U-20
Bielorussia
Pallavolo Under-20